Berlin, glavni grad Njemačke.

U SAD-u:

 Berlin, Connecticut
 Berlin, Georgia
 Berlin, Illinois
 Berlin, Kentucky
 Berlin, Maryland
 Berlin, Massachusetts
 Berlin, Michigan
 Berlin, New Hampshire
 Berlin, New Jersey
 Berlin, New York
 Berlin, North Dakota
 Berlin, Holmes County, Ohio
 Berlin, Williams County, Ohio
 Berlin, Pennsylvania
 Berlin, Vermont
 Berlin, West Virginia
 Berlin, Green Lake County, Wisconsin
 Berlin, Marathon County, Wisconsin
 Berlin, Wisconsin

Također i :
 Berlin Heights, Ohio
 East Berlin, Pennsylvania
 New Berlin (razdvojba)
 Berlin Township (razdvojba)

Osobe

 Irving Berlin, skladatelj i tekstopisac
 Isaiah Berlin,politički filozof i povjesničar
 Lillian Berlin, Eve Berlin, i Bosh Berlin, glazbenice